Каталонска република је термин који се односи на регион Каталонија, а који је имао статус републике у неколико историјских периода:

 Каталонска република (1641) — држава проглашена 1641, отцијепљена од Краљевства Француске;
 Каталонска република (1873) — држава проглашена 1873. за вријеме прве Прве шпанске републике;
 Каталонска република (1931) — република проглашена 1931. унутар Иберијске федерације;
 Каталонска република (1934) — република проглашена 1934. унутар Шпанске федералне републике;
 Каталонска Република (2017) — самопроглашена држава 2017.